Anna Potocka (1615-1690) – nobile polacca
 Anna Teresa Potocka (1746-1810) – nobile e filantropa polacca
 Anna Potocka (1776-1867) – contessa e scrittrice polacca
 Anna Potocka (1846-1926) – attivista ed educatrice polacca
 Maria Anna Potocka (1950) – critica d'arte polacca